Zwarte Meer (meer), een Nederlands meer tussen Flevoland en Overijssel.
 Zwarte Meer (Drenthe), een drooggevallen hoogveenmeer waar het dorp Zwartemeer zijn naam aan ontleent
 Zwarte Meer (Friesland), een drooggevallen ven in de gemeente Opsterland in Friesland
 Zwarte Meer (Zwitserland), een meer in Zwitserland, in het kanton Fribourg

Zie ook 
 Černé jezero (letterlijk: Zwarte meer), een meer in Tsjechië
 Zwartemeer, een dorp in Drenthe, gemeente Emmen
 Grote Meer (Harry Potter), een fictief meer in de Harry Potter-reeks van J.K. Rowling, ook wel Zwarte Meer genoemd.
 Black Lake (doorverwijspagina)